van Hintum ist der Familienname folgender Personen:

 Bart van Hintum (* 1987), niederländischer Fußballspieler
 Malou van Hintum (* 1961), niederländischer Journalist 
 Marc van Hintum (* 1967), niederländischer Fußballspieler
 Saskia van Hintum (* 1970), niederländische Volleyballspielerin und -trainerin